El término Vishniovi  puede referirse a:

Vishniovi (Cheliábinsk), localidad del óblast de Cheliábinsk, en Rusia.
Vishniovi (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vishniovi (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia.
Vishniovi (Sarátov), localidad del óblast de Sarátov, en Rusia.
Vishniovi (Stávropol), localidad del krai de Stávropol, en Rusia.
Vishniovi (Uliánovs), localidad del óblast de Uliánovsk, en Rusia.
Vishniovi (Vladímir), localidad del óblast de Vladímir, en Rusia.
Vishniovi (Vorónezh), localidad del óblast de Vorónezh, en Rusia.